Iðunn, in de Noordse mythologie de godin van de jeugd en de dichtkunst
 Iduna (tijdschrift), het eerste Friestalige literaire tijdschrift (1845-1871)
 Iduna (taal), een taal die wordt gesproken op Papoea-Nieuw-Guinea
 Iduna (orkest), een Nederlands experimenteel folkorkest
 Iduna (Drachten), een poppodium in Drachten
 Iduna (geslacht), een vogelgeslacht
 Iduna (schip), een zeiljacht